Бубака́р Диалло́ (; ) — сенегальский легкоатлет, специалист по бегу на короткие дистанции. Выступал за национальную сборную Сенегала по лёгкой атлетике в первой половине 1980-х годов, чемпион Африки, участник двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Бубакар Диалло родился 22 ноября 1954 года.

Впервые заявил о себе в лёгкой атлетике на взрослом международном уровне в сезоне 1980 года, когда вошёл в основной состав сенегальской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Москве. Стартовал здесь в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4 × 100 метров, но ни в одной из этих дисциплин квалифицироваться в финал не смог.

После московской Олимпиады Диалло остался в составе легкоатлетической команды Сенегала на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 1982 году он побывал на чемпионате Африки в Каире, откуда привёз награды бронзового и золотого достоинства, выигранные в беге на 100 и 200 метров соответственно. Кроме того, в этом сезоне на соревнованиях в Дакаре установил свой личный рекорд в беге на 100 метров, преодолев дистанцию ровно за 10 секунд.

В 1983 году отметился выступлением на чемпионате мира в Хельсинки, где стартовал в беге на 200 метров и в эстафете 4 × 400 метров. На соревнованиях в Эдмонтоне и Риети установил личные рекорды в беге на 200 и 400 метров, показав результаты 20,72 и 45,86 секунды соответственно.

Находясь в числе лидеров сенегальской национальной сборной, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе. На сей раз участвовал в беге на 400 метров и эстафете 4 × 400 метров, но вновь каких-то существенных результатов не добился, остановившись на предварительных этапах.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Сенегала
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы Африки по лёгкой атлетике